Los rálidos (Rallidae) son una familia de aves gruiformes que incluye numerosas especies de pequeño y mediano tamaño, conocidas como fochas, gallinetas, polluelas, rascones o calamones son aves limicolas,

Historia natural 
Casi todos los miembros se asocian a ambientes semiacuáticos. Hay excepciones, sin embargo, como el guion de codornices (Crex crex), que se reproduce en tierras de labranza.

Los miembros de la familia más típicos ocupan la vegetación densa en los ambientes húmedos cerca de lagos, pantanos o ríos. Los cañaverales son un hábitat particularmente favorable. Son en general omnívoros, y aquellos que emigran lo hacen por la noche. Construyen el nido en la vegetación densa. En general son aves tímidas, calladas, difíciles de observar.

La mayoría de las especies corren vigorosamente, ya que poseen patas fuertes, y tienen dedos largos que se adaptan bien a las superficies blandas y desiguales. Tienden a tener las alas cortas, redondeadas y ser poco planeadores, aunque cuando vuelan son capaces de hacerlo a grandes distancias.

Las especies insulares a menudo han perdido la capacidad de volar, y muchas se han extinguido por la introducción de gatos, ratas y cerdos.

Sistemática 
La familia Rallidae se ha agrupado tradicionalmente con familias de aves de mayor tamaño, como las grullas (Gruidae) y las avutardas (Otididae), para constituir el orden Gruiformes.

La alternativa taxonómica de Sibley-Ahlquist que se ha aceptado ampliamente en América convierte al grupo en orden: Ralliformes.

Géneros y especies 
 Género Nesotrochis †
 Nesotrochis debooyi  
 Género Diaphorapteryx †
 Diaphorapteryx hawkinsi
 Género Aphanapteryx †
 Aphanapteryx bonasia 
 Género Erythromachus †
 Erythromachus leguati
 Género Sarothrura
 Sarothrura pulchra
 Sarothrura elegans
 Sarothrura rufa
 Sarothrura lugens
 Sarothrura boehmi
 Sarothrura affinis
 Sarothrura insularis
 Sarothrura ayresi
 Sarothrura watersi
 Género Himantornis
 Himantornis haematopus
 Género Canirallus
 Canirallus oculeus
 Canirallus kioloides
 Género Coturnicops
 Coturnicops exquisitus
 Coturnicops noveboracensis
 Coturnicops notatus
 Género Micropygia
 Micropygia schomburgkii
 Género Rallicula
 Rallicula rubra
 Rallicula leucospila
 Rallicula forbesi
 Rallicula mayri
 Género Rallina
 Rallina tricolor
 Rallina canningi
 Rallina fasciata
 Rallina eurizonoides
 Género Anurolimnas
 Anurolimnas castaneiceps
 Anurolimnas viridis
 Anurolimnas fasciatus
 Género Laterallus
 Laterallus melanophaius
 Laterallus levraudi
 Laterallus ruber
 Laterallus albigularis
 Laterallus exilis 
 Laterallus jamaicensis 
 Laterallus spilonotus
 Laterallus leucopyrrhus
 Laterallus xenopterus
 Laterallus spilopterus
 Género Nesoclopeus
 Nesoclopeus poecilopterus †
 Nesoclopeus woodfordi
 Género Gallirallus
 Gallirallus australis
 Gallirallus lafresnayanus †
 Gallirallus sylvestris
 Gallirallus okinawae
 Gallirallus calayanensis 
 Gallirallus torquatus
 Gallirallus insignis
 Gallirallus philippensis
 Gallirallus rovianae
 Gallirallus owstoni †
 Gallirallus dieffenbachii † 
 Gallirallus pacificus †
 Gallirallus wakensis †
 Gallirallus sharpei †
 Gallirallus striatus 
 Gallirallus modestus †
 Género Rallus
 Rallus longirostris
 Rallus elegans
 Rallus wetmorei
 Rallus limicola
 Rallus semiplumbeus
 Rallus antarcticus
 Rallus aquaticus
 Rallus caerulescens
 Rallus madagascariensis
 Género Lewinia
 Lewinia pectoralis
 Lewinia mirifica
 Lewinia muelleri
 Género Dryolimnas
 Dryolimnas cuvieri
 Dryolimnas augusti †
 Género Crecopsis 
 Crecopsis egregia
 Género Crex
 Crex egregia
 Crex crex
 Género Rougetius
 Rougetius rougetii
 Género Aramidopsis
 Aramidopsis plateni
 Género Atlantisia
 Atlantisia rogersi
 Género Aramides
 Aramides gutturalis †
 Aramides mangle
 Aramides axillaris
 Aramides cajanea
 Aramides wolfi
 Aramides ypecaha
 Aramides saracura
 Aramides calopterus
 Género Amaurolimnas
 Amaurolimnas concolor
 Género Gymnocrex
 Gymnocrex rosenbergii
 Gymnocrex talaudensis
 Gymnocrex plumbeiventris
 Género Amaurornis
 Amaurornis akool
 Amaurornis olivacea
 Amaurornis isabellina
 Amaurornis moluccana
 Amaurornis phoenicurus
 Amaurornis flavirostra
 Amaurornis olivieri
 Amaurornis bicolor
 Amaurornis magnirostris
 Género Mundia 
 Mundia elpenor †
 Género Tribonyx
 Tribonyx mortierii
 Tribonyx ventralis
 Género Porzana 
 Porzana astrictocarpus †
 Porzana parva
 Porzana pusilla
 Porzana palmeri †
 Porzana porzana
 Porzana fluminea
 Porzana carolina
 Porzana spiloptera
 Porzana albicollis
 Porzana sandwichensis †
 Porzana fusca
 Porzana paykullii
 Porzana tabuensis
 Porzana monasa
 Porzana atra
 Porzana nigra †
 Porzana flaviventer
 Porzana cinerea
 Género Aenigmatolimnas
 Aenigmatolimnas marginalis
 Género Cyanolimnas
 Cyanolimnas cerverai
 Género Neocrex
 Neocrex colombianus
 Neocrex erythrops
 Género Pardirallus
 Pardirallus maculatus
 Pardirallus nigricans
 Pardirallus sanguinolentus
 Género Eulabeornis
 Eulabeornis castaneoventris
 Género Habroptila
 Habroptila wallacii
 Género Megacrex
 Megacrex inepta
 Género Gallicrex
 Gallicrex cinerea
 Género Aphanocrex †
 Aphanocrex podarces 
 Género Porphyrio 
 Porphyrio albus † 
 Porphyrio paepae † 
 Porphyrio mantelli †
 Porphyrio coerulescens † 
 Porphyrio kukwiedei † 
 Porphyrio porphyrio
 Porphyrio hochstetteri 
 Porphyrio alleni 
 Porphyrio martinicus 
 Porphyrio flavirostris
 Porphyrio madagascariensis 
 Género Gallinula 
 Gallinula pacifica †
 Gallinula silvestris Gallinula nesiotis †
 Gallinula comeri Gallinula chloropus Gallinula tenebrosa Gallinula angulata Gallinula melanops Gallinula galeata Género Fulica 
 Fulica newtoni †
 Fulica cristata Fulica atra Fulica alai Fulica americana Fulica caribaea Fulica leucoptera Fulica ardesiaca Fulica armillata Fulica rufifrons Fulica gigantea Fulica cornuta''

Referencias

Enlaces externos 
Fotos y cantos de Radillae 

 
Familias de aves